La Porta ima više značenja:
 La Porta, Firenze
 La Porta, Parma